Haus Schloßberg steht für folgende Gebäude:

 Haus Schloßberg (Birkesdorf), Nordrhein-Westfalen
 Haus Schlossberg (Rapperswil), Schweiz